

Sigle 
INA est un sigle qui peut signifier :
 Institut national de l'audiovisuel ;
 Institut national agronomique ;
 Indian National Army (en français, Armée nationale indienne) ;
 Irish National Army (en français, Armée nationale irlandaise).

Code 
INA ou ina est un code qui peut signifier :
 INA, Indonésie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 ina, Interlingua, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 INA, .

Nom 
INA est un nom qui peut désigner :
 INA, une compagnie ancêtre de Schaeffler Gruppe ;
 INA Industrija Nafte, une compagnie pétrolière croate ;
 Jana Ina, nom de scène de Janaína Vizeu Berenhauser Borba (1976-), animatrice de télévision, chanteuse et mannequin brésilienne.

Prénom 
Ina est un prénom féminin.

Toponyme 

 Ina, un des arrondissements de la commune de Bembéréké ;

 Ina, un village de la commune de Ngambè-Tikar ;

 Ina, un village du comté de Jefferson, dans l'Illinois ;

 Ina, une ville de la préfecture de Nagano ;
 Ina, un bourg de la préfecture de Saitama ;
 Ina, une ancienne commune de la préfecture d'Ibaraki.

Code